Baltin je priimek več oseb:
 Karl Anton Joseph Freiherr von Baltin, avstro-ogrski general
 Karl von Pflanzer-Baltin, avstro-ogrski general
 Mark Baltin, ameriški jezikoslovec